Volbeat (band), een Deense band
 Volbeat (Pokémon), een Pokémon